Епазојукан има више значења:

 Општина Епазојукан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Епазојукан (Епазојукан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику